Bilić peut désigner :
 Mate Bilić (1980-), footballeur croate ;
 Mirjana Bilić (1936-), gymnaste serbe ;
 Slaven Bilić (1968-), footballeur croate.

Voir aussi